Prva češka nogometna liga ili ePojisteni.cz liga je prvi stupanj nogometnog natjecanja u Češkoj.

Od sezone 1997./98. do 2013./14. je prema glavnom sponzoru nosila naziv "Gambrinus liga".

Klubovi - sezona 2018./19.

Prvaci, doprvaci i trećeplasirani

Klubovi po uspješnosti 

 NAPOMENA: stanje zaključno sa sezonom 2017./18.

Poveznice 
 Prvenstvo Češke u nogometu (1896. – 1944.)
 Čehoslovačka Prva liga
 synotliga.cz
 rsssf.com, prvenstvo Češke u nogometu
  http://fotbal.idnes.cz
  JFK-Fotbal - Fotbalové statistiky samostatné České republiky (od r. 1993)

Prvoligaška nogometna natjecanja
Češka nogometna natjecanja